ISO 3166-2:  — стандарт ISO, який визначає геокоди для Японії. Він є частиною стандарту ISO 3166-2. Перша частина коду — код ISO 3166 для Японії (JP), друга частина — двозначний код префектури.

Коди

Див. також 
ISO 3166-1
ISO 3166-2
Префектури Японії

Адміністративний поділ Японії
2:JP